Ascope (stad), een stad in Peru
Ascope (provincie), een provincie van Peru
Ascope (district), een district van Peru